Ехидо Сан Хосе има више значења:

 Ехидо Сан Хосе (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ехидо Сан Хосе (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Сан Хосе (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику